Fernando Antonio Bastos Coelho — pintor, ilustrador, desenhista brasileiro
 Fernando Bezerra Coelho — político brasileiro de Pernambuco
 Fernando Coelho Filho — político brasileiro de Pernambuco

Desambiguações de antropônimos